Идиятуллин, Айрат Джаудатович (настоящее имя Айрата; род. 1981) — рэпер. 
 Идиятуллин, Шаукат Галиевич (настоящее имя Шауката Галиева; 1928—2011)  — татарский детский писатель, поэт и публицист.